Эттель — фамилия.
 Эттель, Вольф-Удо (1921—1943) — немецкий летчик «Люфтваффе» времен Второй мировой войны, обер-лейтенант, кавалер ряда государственных наград Третьего рейха.
 Эттель, Элизабет (более известна под фамилией Бергнер; 1897—1986) — немецкая актриса театра и кино.